El Gato kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 El Gato, Jalisco, 
 El Gato, Guanajuato, 

Robotskapade Mexikoförgreningar